Борьба на Европейских играх 2019 — соревнования по борьбе на Европейских играх 2019 проходили с 25 по 30 июня 2019 года в Минске, во Дворце спорта. Было разыграно 18 комплектов медалей. В соревнованиях приняли участие 288 спортсменов.

Календарь

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Общий зачёт

Примечания 
 

Соревнования на Европейских играх 2019
Борьба
Соревнования по борьбе